Грамота — офіційний письмовий акт правового значення, документ, що свідчить або встановлює що-небудь.
 Грамота — у джерелознавстві — лист, послання або який-небудь запис до XVI ст.
 Грамота — у переносному значенні — теж саме, що грамотність: уміння читати і писати документи; синонім освіти.

Див. також 
 Фільчина грамота